L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Serbie se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur à Belgrade. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'espagnole Paula Badosa remporte son  WTA en dominant en finale la croate Ana Konjuh.
En double, Aleksandra Krunić et Nina Stojanović remportent le tournoi en battant en finale Greet Minnen et Alison Van Uytvanck.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Serbie
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2021
Serbie
Sport en Serbie en 2021
Tennis en mai 2021